Сла́вов — фамилия и топоним.

Фамилия 

 Славов, Борислав — болгарский композитор, музыкальный продюсер, дизайнер звуковых эффектов.
 Славов, Мирослав (род. 1990) — украинский футболист.
 Славов, Николай Антонович (1926—2006) — советский экономист и дипломат, доктор экономических наук. 

 Славова, Людмила Леонардовна — украинский лингвист, кандидат филологических наук, доцент (Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко).

Топоним 
 Славов — село на Украине.